Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1984/85 war die siebte Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Der Meister der Oberliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Vizemeister zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich für die Aufstiegsrunden der erst im Vorjahr aus der Zweitklassigkeit abgestiegene Verein Rot-Weiss Essen vor dem Lokalrivalen Schwarz-Weiß Essen, scheiterte in der Aufstiegsrunde jedoch und verblieb somit in der Oberliga. In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen zur Folgesaison 1985/86 die TuS Xanten, der SV Baesweiler 09 sowie Olympia Bocholt ab, während im Gegenzug der Bonner SC und die Sportfreunde Hamborn 07 aufstiegen. Damit reduzierte sich die Ligengröße zur Folgesaison erneut auf 17 Mannschaften.

Abschlusstabelle 

1984
Fußballsaison 1984/85